Gorrevod ist ein französischer Name und steht für

 eine Gemeinde im Département Ain, siehe Gorrevod
 den Kardinal Louis de Gorrevod, der aus Gorrevod stammte
 den Botschafter von Margarete von Österreich bei Heinrich VIII. von England, Laurent de Gorrevod